De 2000 King of the Ring was een professioneel worstel-pay-per-view (PPV) evenement dat georganiseerd werd door de World Wrestling Federation (WWF, nu WWE). Het was de 8st editie van King of the Ring en vond plaats op 25 juni 2000 in het Fleet Center in Boston, Massachusetts.

Matches

Toernooi 
Het toernooi begon van 29 mei tot 25 juni 2000.

Bron:

Zie ook 

 WWE
 King of the Ring

Externe links 

 Profiel op IMDb

Referenties 

King of the Ring
Professioneel worstelen in 2000